Laguna del Pescado puede referirse a:

 Laguna del Pescado, espejo de agua ubicado en el departamento Victoria, provincia de Entre Ríos en Argentina;
 Laguna del Pescado, localidad y junta de gobierno ubicada junto a la laguna anterior;
 Distrito Laguna del Pescado, distrito de Entre Ríos que comprende a la laguna y áreas adyacentes.